Nicolae Vasilescu se poate referi la una dintre următoarele persoane:

 Nicolae Vasilescu - politician român, membru al Parlamentului României (n. 1967)
 Nicolae Vasilescu (militar) - locotenent-colonel român, comandant al unor unități și mari unități militare în timpul Primului Război Mondial
 Nicolae Vasilescu-Karpen - inginer, fizician și inventator român (1870-1964)
 Nicolae Vasilescu (pictor) - pictor român (1915-1998)